Look Sharp! ist:

 Look Sharp! (Joe-Jackson-Album), ein Album von Joe Jackson aus dem Jahr 1979
 Look Sharp! (Roxette-Album), ein Album von Roxette aus dem Jahr 1988